Кристиан Даль:
 Даль, Кристиан Йохан (1839—1904) — полярный исследователь.
 Даль, Кристиан Тулесен (род. 1969) — лидер Датской народной партии.